Das Changleshao ATP Challenger Guangzhou 2014 war ein Tennisturnier, das vom 24. Februar bis 2. März 2014 in Guangzhou stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Februar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 28 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Louk Sorensen
 Gong Maoxin
 Michael Venus
 Toshihide Matsui

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Riccardo Ghedin

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 101 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Guangzhou